Rovella steht für:

 Montecorvino Rovella, Gemeinde in der Provinz Salerno, Kampanien, Italien

Rovella ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolò Rovella (* 2001), italienischer Fußballspieler